Wasilij Kuzmicz Radajew (; ur. 13 marca 1907, zm. 6 grudnia 1991) – radziecki krytyk literacki, pisarz i poeta, uhonorowany tytułem „Ludowy Pisarz Mordowii”.

Życiorys 
W 1934 roku ukończył studia na Wydziale Filologicznym Leningradzkiego Uniwersytetu Państwowego i rozpoczął pracę w gazetach Mordowii. Swoje utwory pisał w języku erzja i po rosyjsku. W 1966 został członkiem Związku Pisarzy ZSRR. W 1979 otrzymał Nagrodę Państwową Republiki Mordowia.

Utwory 
 W języku erzja
 Сияжар / Эрзянь народонь моротнень пурнынзе ды тейсь тенст литературной обработка В. К. Радаев. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1960. — 195 с.
 Сияжар / Ёвтамотнень пурнынзе ды литературнойстэ сёрмадынзе B. Радаев. — Омбоце издания, одов витнезь ды поладозь. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1973. — 340 с.
 Рец.: Корсаков И. «Сияжарось» — мордовской народонть эпической поэма II Сурань толт. — 1961. — № 4. — С. 83—87.
 Мокшин Н. «Сияжар» // Эрзянь правда. — 1961. — 24 февр.
 Суров Э. Ков ёмась «Сияжар?» // Эрзянь правда. — 1963. — 14 авг.
 Радаев В. Кода чачсь «Сияжарось»// Эрзянь правда. — 1964. — 2 окт.
 Инжеватов И. Мордовский эпос «Сияжар» // Сов. Мордовия. — 1966. — 11 нояб.
 Прекин Г. Няфтьф народть историяц // Мокшень правда. — 1976. — 18 дек.
 Абрамов К. «Сияжар» — предвестник эпоса // Советская Мордовия. — 1978. — 26 нояб.
 Алешкин А. Мордовский героический эпос «Сияжар» // Алешкин А. Единство традиций. — Саранск, 1978. — С. 38—63.
 «Сияжар» и мордовский народный эпос / М. Дорожкин, Г. Меркушкин, К. Самородов и др. // Сов. Мордовия. — 1978. — 24 дек.
 Инжеватов И. «Сияжардо» вал: Аравтозь Мордовской АССР-нь Государственной премияс // Эрзянь правда. — 1978. — 18 нояб.
 Климович Л. «Сияжар» // Мол. гвардия. — 1978. — № 8. — С. 286—289.
 Корсаков И. Ине ояксчинь памятник // Эрзянь правда. — 1978. — 9 дек.
 Пухов Ю. Народный богатырь// Литературная Россия. — 1978. — 18 авг. (№ 33). — C. 9.
 Сонаева В. Народонть эрямодо книга // Эрзянь правда. — 1978. — 7 дек.
 Ширяев А. Вечкемадо евтамо // Эрзянь правда. — 1978. — 23 нояб.
 Алешкин А. Мокшэрзянь героический эпоссь // Мокша. — 1979. — № 1. — С. 62—65.
 Домокош П. Рядом с «Калевалой» // Сов. Мордовия. — 1984. — 27 окт.
 «Сияжар» — по-венгерски // Молодой ленинец. — 1984. — 23 дек.
 Ефимова М. Мордовский народный эпос в поэме В. К. Радаева «Сияжар» // Горение. — Саранск, 1986. — С. 235—251.
 Алешкин А. Книжные формы народного эпоса и их соотношение с фольклорной традицией // Аспект-89. — Саранск, 1989. — С. 57—68.
 Алешкин А. Сиянь каркс // Алешкин А. Арьсемат. — Саранск, 1989. — С. 46—52.
 Домокош П. Является ли «Сияжар» третьим финно-угорским эпосом // Аспект-89. — Саранск, 1989. — С. 68—79.
 Климович Л. И. «Сияжар» // Аспект-89. — Саранск, 1989. — С. 104—107.
 Корсаков И. М. Русско-мордовские связи в фольклоре // Аспект-89. — Саранск, 1989. — С. 79—92.
 «Сияжар» и мордовский народный эпос // Аспект-89. — Саранск, 1989. — С. 107—110.
 Инжеватов И. «Сияжардонть» // Эрзянь правда. — 1994. — 20 окт.
 Кудаев С. «Сияжар» эпость риторикац // Мокшень правда. — 1994. — 21 мая.
 Вечкевикс содавиксэнь: Ёвтнемат. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1964. — 64 с.
 Рец.: Кавтаськин Л. Вейке сборникте арсемат // Эрзянь правда. — 1965. — 22 сент.
 Шошма леенть чиресэ: Ёвтнемат. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1967. — 68 с.
 Истяяк сакшны часиясь: Ёвтнемат. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1969. — 120 с.
 Пенза ды Сура: Кезэрь пингень ёвтамот. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1972. — 220 с.
 Рец.: Инжеватов И. «Пенза ды Сура» // Эрзянь правда. — 1968. — 9 апр.
 Инжеватов И. Кода чачсь «Пенза ды Сура» поэмась // Эрзянь правда. — 1972. — 17 июня
 Алешкин А. В. Спор продолжается // Алешкин А. Единство традиций. — Саранск, 1978. — С. 23—38.
 Инжеватов И. «Пенза ды Сура» поэмадонть // Эрзянь правда. — 1995. — 18 июля.
 Эрзянь легендат, преданият ды ёвтамот / Пурнызь ды литературнойстэ сёрмадызь В. Радаев ды М. Втулкин. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1977. — 182 с.
 Рец.: Мартынов А. Эрзянь легендат, преданият, ёвтамот // Сятко. — 1977. — № 6. — С. 68—69.
 Сурай. Эпической поэмат. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1980. — 108 с.
 Тюштя: Ёвтамот / Сёрмадынзе В. Радаев эрзя-мокшонь фольклоронть коряс. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1991. — 208 с.
 Рец.: 3иновьев Н. Тюштядо ёвтнемат // Эрзянь правда. — 1991. — 13 авг.
 Ине виень эрзя: Ёвтнемат Михаил Боровдо / В. Радаев, М. Втулкин. — Саранск: Мордовской книжной издательствась, 1992. — 69 с.
 Сад: Повесть // Сятко. — 1940. — № 1. — С. 14—37; № 2. — С. 15—33; № 3. — С. 41—58; № 4. — С. 41—63; № 5. — С. 6—34; № 8. — С. 32—55; № 9. — С. 20—35; № 10. — С. 41—83; № 11. — С. 18—38; № 12. — С. 33—50.
 Кавказской легендат // Сятко. — 1941. — № 6. — С. 36—42.
 Орлик: Ёвтнема // Одксчи. — Саранск, 1941. — С. 3—26.
 Идезь тейтерне // Сятко. — 1966. — С. 80—86.
 Кить ды киулот: Ёвтнема // Сятко. — 1971. — № 5. — С. 34—47; Велень валске. — Саранск, 1986. — С. 21—45; Сятко. — 1995. — № 4. — С. 88—100.
 Оксана Карповна: Ёвтнема // Сятко. — 1971. — № 2. — С. 43—57.
 Пазонь паро ломань: Ёвтнема // Сятко. — 1971. — № 6. — С. 45—49; Эрзянь правда. — 1972. — 15 янв.
 Кармай ЭВГА // Сятко. — 1972. — № 6. — С. 42—50.
 Пинге печтемс — аволь ансяк цецят сезнемс: Ёвтнема // Сятко. — 1973. — № 2. — С. 41—48.
 Кирдяновонь ильветьксэнзэ: Ёвтнема // Эрзянь правда. — 1974. — 21, 24, 26, 28, 31 дек.
 Соловей Окся: Ёвтнема // Эрзянь правда. — 1975. — 8, 11, 13, 15 марта; Эрзянь правда. — 1980. — 19, 21, 23, 26 февр.
 Часиясь аволь свал цеця марто сы // Сятко. — 1977. — № 1. — С. 30—43.
 Комсомолецэнь седей: Ёвтнема // Сятко. — 1978. — № 4. — С. 44—52.
 Масторонь чачома: Кезэрь пингень миф // Сятко. — 1978. — № 1. — С. 55—67.
 Авань уцяска: Документальной ёвтнема // Сятко. — 1979. — № 6. — С. 44—48.
 Ильветьксэнь витема: Ёвтнема //Сятко. — 1979. — № 1. — С. 16—23.
 Эрзянь ёвтамот: Каштан пиче; Пештине; Вадрясь а кекшеви; Кодаяк; Кавто купецть; Кенгелеманть кевеськак а вечксы / Пурнызе ды литературнойстэ сёрмадызе В. К. Радаев // Сятко. — 1982. — № 2. — С. 62—68.
 Мокшонь тейтерь: Поэма // Сятко. — 1984. — № 1. — С. 47—52.
 Телень якшамо чистэ; Ташто межа; Чадыведь шкане // Сятко. — 1985. — № 1. — С. 63—67.
 Ломанть иля чумондо, зярдо чумось тонсь… / /Откстомозь мастор. — Саранск, 1987. — С. 70—90.
 Гурьян: Ёвтамо // Сятко. — 1989. — № 1. — С. 46—48; № 2. — С. 3—7; № 3. — С. 3—5.

 W języku rosyjskim
 Сияжар: Сказания мордовского народа / Собр. и лит. обраб. В. Радаев; Пер. с мордов.-эрзя С. Поделков; худож. А. Коровин. — Саранск: Мордов. кн. изд-во, 1976. — 240 с.
 Сияжар: Сказания мордовского народа / Собр. и лит. обраб. В. Радаев; Пер. с мордов.-эрзя С. Поделков; Худож. Н. Протасов. — М.: Современник, 1989. — 303 с.
 Сурай: Древнее мордовское сказание / Пер. с мордов.-эрзя В. Юшкин; Худож. Ю. Смирнов. — Саранск: Мордовское книжное издательство, 1985. — 64 с.
 Рец.: Тангалычев К. О мужестве, правде, любви // Сов. Мордовия. — 1986. — 20 февр.
 Как кузнец соседа подковал: Легенды, предания и былинки / Пер. с мордов.-эрзя М. Втулкин. — Саранск: Мордовское книжное издательство, 1988. — 160 с.
 И так приходит счастье…: Рассказ // Рассвет. — Саранск, 1970. — С. 188—193.
 Приручение быков / Пер. с мордов.-эрзя С. Поделков // Родное Присурье. — Саранск, 1980. — С. 63—68.
 Оксана Дубровая: Рассказ / Пер. В. Радаев // Земля моя. — Саранск, 1985. — С. 35—47.
 Встреча с медведем: Из цикла эпических сказаний // Лит. Россия. — 1985. — 12 июля (№ 28). — С. 15.

Członkowie Związku Pisarzy ZSRR
Absolwenci Petersburskiego Uniwersytetu Państwowego
Radzieccy pisarze
Erzjańscy pisarze
Odznaczeni Orderem Wojny Ojczyźnianej II klasy
Urodzeni w 1907
Zmarli w 1991